Путра:
 Путра — главная мечеть Путраджая, в Малайзии.
 Путра, Кшиштоф (1957—2010) — польский политик правого толка.
 Путра, Николай Максимович (1930—2007) — бригадир ГРОЗ шахты «Чертинская» (г. Белово), Герой Социалистического Труда.
 Сайед Путра (1920—2000) — 6-й раджа Перлиса (1945—2000), 3-й верховный король Малайзии (1960—1965).

См. также 
 Путря